Ка́рло Ме́дичи (, ), или Ка́рло, сын Фердина́ндо Ме́дичи (; 19 марта 1595, Флоренция, великое герцогство Тосканское — 17 июня 1666, там же) — сын тосканского правителя Фердинандо I из дома Медичи, принц Тосканский, кардинал-дьякон Санта-Мария-ин-Домника, Сан-Никола-ин-Карчере, Сант-Эустакьо, кардинал-священник Сан-Систо, кардинал-епископ Сабины, Фраскати, Порто-Санта Руфины и Остии и Веллетри, вице-декан и декан Священной Коллегии кардиналов. Протектор испанского королевства при Святом Престоле.

Меценат и коллекционер, покровитель театральных академий. Картины из его коллекции ныне входят в собрания нескольких тосканских музеев.

Биография

Семья 
Карло родился во Флоренции 19 марта 1595 года. Он был пятым ребёнком и третьим сыном Фердинандо I, великого герцога Тосканы и Кристины Лотарингской, принцессы из Лотарингского дома. По линии отца приходился внуком Козимо I, великому герцогу Тосканы и Элеоноре Альварес де Толедо, аристократке из дома Альварес де Толедо, состоявшей в родстве с королями Испании. По линии матери был внуком Карла III, герцога Лотарингии и Клавдии Французской, принцессы из дома Валуа. Прабабкой Карло по материнской линии была французская королева Екатерина Медичи.

Церковная карьера 
По семейной традиции Карло, как второму сыну, была уготована церковная карьера. Он получил хорошее образование, которое подготовило его к предстоящему служению в папской курии. В 1611 году по заказу великой герцогини для него был создан учебник, в котором подробно описывались структура и церемониал папского двора в Риме. В девятнадцатилетнем возрасте Карло начал изучать древнееврейский язык и тогда же был возведен в кардиналы папой римским Павлом V на консистории от 2 декабря 1615 года. 18 мая следующего года ему был присвоен титул кардинала-дьякона Санта-Мария-ин-Домника. Несмотря на это, Карло продолжал жить во Флоренции, как принц. Его ежегодный пансион в то время ограничивался суммой в семьдесят тысяч скудо.

Он был кардиналом-выборщиком на конклавах 1621 и 1623 годов, на которых римскими папами были избраны Григорий XV и Урбан VIII. Вместе с кардиналами из Савойского дома и домов Фарнезе и Эсте основал группу, оппозиционную Священной Коллегии кардиналов. 2 октября 1623 года ему был присвоен титул кардинала-дьякона Сан-Никола-ин-Карчере. Карло протестовал против декрета папы Урбана VIII от 10 июня 1630 года, предоставившего право всем кардиналам, вне зависимости от ранжирования, носить титул «Его Высокопреосвященство». В 1634 году, как аббат-коммендатарий, стал получать доходы от монастыря святого Стефана в Карраре; в дальнейшем он был аббатом-коммендатарием нескольких крупных аббатств. Во Флоренции покровительствовал театинцам.

Год спустя Карло был назначен протектором испанского королевства при Святом Престоле и протектором валломброзиан, из-за чего ему пришлось переехать из Флоренции в Рим. Он был кардиналом-протодьяконом на конклаве 1644 года, на котором римским папой был избран Иннокентий X. Именно Карло провозгласил знаменитое «У нас есть папа» и возложил тиару на голову нового понтифика. В признательность за помощь в избрании на конклаве, папа даровал титул кардинала его племяннику Джованни Карло Медичи. 17 октября 1644 года ему был присвоен титул кардинала-дьякона Сант-Эустакьо, который 12 декабря того же года он сменил на титул кардинала-священника Сан-Систо.

6 марта 1645 года Карло был номинирован в кардиналы-епископы Сабины. Его хиротонию 17 апреля того же года возглавил монсеньор Аннибале Бентивольо, титулярный архиепископ Фив, а 25 октября Карло был присвоен титул кардинала-епископа Фраскати. 29 апреля 1652 года римский папа Иннокентий X назначил его кардиналом-епископом Порто и Санта Руфина и вице-деканом Священной коллегии кардиналов. 23 сентября того же года, Карло стал деканом Священной коллегии кардиналов и кардиналом-епископом Остии и Веллетри. Он осуществлял контроль над конклавом 1655 года, на котором римским папой был избран Александр VII. По поручению папы, 20 декабря 1655 года принимал в Риме Кристину, королеву Швеции.

Увлечения 
Карло, несмотря на духовный сан, не оставлял светских увлечений. Он был охотником и игроком, гурманом и дамским угодником, любил устраивать балы и торжественные приёмы. Он так увлёкся садоводством, что в 1640 году приобрёл во Флоренции . А увлечение скачками увенчалось победой его лошади на флорентийских гонках 1662 года.

Ещё больше ему нравились музыка и театр. Карло покровительствовал двум флорентийским музыкально-театральным академиям — Иммобили и Инфуокати. Как и большинство членов его семьи, он был страстным коллекционером произведений искусства и меценатом. Доходы, которые кардинал получал от церковного служения, он тратил на благоустройство личных апартаментов в палаццо Питти и особняка Сан-Марко во Флоренции, который купил в 1621 году после смерти предыдущего хозяина. За этот домик на площади святого Марка Карло уступил племяннику часть палаццо Медичи во Флоренции, или, как его ещё называют, «старого дома». В великом герцогстве Тосканском ему также принадлежали виллы Кареджи, Черрето-Гвиди, Петрая, Треббьо и Кафаджоло. В Риме Карло был хозяином палаццо Мадама, которое перешло к нему от отца, и виллы Медичи на Пинчо.

Стены особняка Сан-Марко по заказу Карло были украшены фресками кисти , Маттео Росселли, , Анастаджо Фонтебуони, Оттавио Ваннини и . В этом доме он хранил большую библиотеку и коллекцию живописи, включавшую более трёхсот полотен, в числе которых были картины кисти Тициана и Андреа дель Сарто. Для неё в 1621—1624 годах им были приобретены работы Джованни Ланфранко, Гвидо Рени, , Якопо да Эмполи, , , Маттео Росселли,  и Доменико Фрилли Крочи. Для увеличения площади палаццо Мадама в Риме Карло пригласил архитектора . В 1638—1641 годах стены этого дворца были расписаны фресками кисти Джованни Антонио Лелли, Пьетро Паоло Бальдини,  и .

Поздние годы 
Карло умер 17 июня 1666 года на вилле маркиза Карло Джерини на холме Монтуги во Флоренции. Его похоронили в семейной усыпальнице — капелле Медичи в базилике святого Лаврентия.

В 2004 году останки Карло были эксгумированы. Была констатирована их хорошая сохранность, позволившая в ходе исследований, проведённых специалистами Пизанского и Флорентийского университетов, а также работниками из Инспекции музеев Флоренции, установить, что кардинал во время жизни страдал многочисленными заболеваниями. Эта информация полностью подтвердила архивные данные. У Карло был врождённый синдром Клиппеля — Фейля. В восьмилетнем возрасте он переболел туберкулезом, что привело к развитию туберкулёзного спондилита, или болезни Потта. С двадцати четырёх лет у кардинала начались острые боли в ногах и руках. Современные ему медики диагностировали это заболевание как подагру. Тяжёлые приступы преследовали его в течение всей жизни. В последние годы он утратил трудоспособность, включая возможность писать. Современные исследования подтвердили у кардинала ревматоидный артрит. У него развился бронхит, который и стал причиной смерти; Карло умер от бронхопневмонии.

Генеалогия

Примечания 

Карло
Кардиналы Италии
Кардиналы Павла V
Вице-деканы Коллегии кардиналов
Кардиналы-протодьяконы